Kan-nan může být

 Kan-nan (Chej-lung-ťiang) – okres v městské prefektuře Cicikar v provincii Chej-lung-ťiang;
 Kanlho, čínsky Kan-nan, – tibetská autonomní prefektura v provincii Kan-su
 jiné jméno pro Kan-čou, městskou prefekturu v provincii Ťiang-si